Попович — слов'янське прізвище, походить від слова піп. Означає:
 «син попа»
 «син Попа, Попка» (Поп, Попко — власне ім'я)
 «син Попова» (Попов — прізвище)

Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 28729 носіїв; найбільше — на Закарпатті
Відомі Поповичі:

А 
 Попович Андрій Володимирович (* 1992) — азербайджанський футболіст українського походження;

Б 
 Попович Богдан Васильович (* 1930) — український скульптор;
 Попович Богдан Любомирович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

В 
 Попович Василь Михайлович (1897—1921) — писар 2-го куреня 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу;
 Попович Василь Юрійович (1796—1864) — церковний ієрарх на Закарпатті;
 Попович Віталій Іванович (* 1975) — український журналіст;
 Попович Владислав Миколайович (нар.1980) — видавець та громадсько-політичний діяч, політв'язень режиму Януковича, військовик.
 Попович Володимир:
 Попович Володимир Васильович (1989—2014) — молодший сержант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Попович Володимир Михайлович (* 1951) — український науковець, завідувач кафедри кримінології та кримінально-правових дисциплін Закарпатського державного університету;
 Попович Володимир Романович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попович Володимир Трохимович (1920—1978) — Герой Радянського Союзу;

Г 
 Попович Григорій:
 Попович Григорій — запорозький полковник Кодацької паланки в 2-й пол. XVIII ст.
 Попович Григорій Данилович — Герой Радянського Союзу;

Д 
 Попович Денис Григорович (1979—2015) — український військовик, солдат Збройних сил України, позивний «Денді»;
 Попович Дмитро Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Душан Попович (*1981) — сербський футболіст, нападник;

Є 
 Попович Євген Оксентович (1930–2007) — український перекладач;
 Попович Євген (* 1961) — єпископ УГКЦ;
 Попович Єгор Вадимович (* 1992) — український футболіст;

І 
 Попович Ігор Степанович ( 1976) — український учений у галузі соціальної психології.
 Попович Іван:
 Іван Дамаскин Попович (1889—1969) — український церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог, письменник і видавець у Канаді.
 Попович Іван (? — 1663) — паволоцький козацький полковник, керівник козацького повстання 1663 року;
 Попович Іван Дмитрович (* 1949) — український естрадний співак і композитор;
 Попович Ілля Омелянович (1883—1955) — український військовик, громадсько-політичний діяч Буковини, ЗУНР, УНР; член УККБ, комендант Чернівців 1918 року;

К 
 Попович Костянтин (1846—1943) — професор церковного права, ректор Чернівецького університету 1888—1889 навчального року;

Л 
 Попович Любомир (1934-2016) — французький художник-сюрреаліст сербського походження;
 Попович Людмила Вадимівна (1941) — український ґрунтознавець, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

М 
 Попович Мирослав Володимирович (1930-2018) — український філософ;
 Попович Михайло Омелянович (1930—2011) — український скульптор;
 Попович Михайло Пилипович — капітан Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

О 
 Попович Олег Андрійович (1971—2019) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попович Олег Петрович (1983—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попович Оксана Зенонівна (1926–2004) — учасниця національно-визвольного руху; член Організації Українських Націоналістів та Української Гельсінської групи;
 Попович Олександр:
 Попович Олександр (Олелько) (1896—1918) — голова Сквирської повітової народної ради, полонений та розстріляний більшовиками після бою під Крутами.
 Попович Олександр Васильович (* 1956) — український футбольний функціонер і підприємець. Президент футбольного клубу «Єдність» (Плиски), директор ТОВ «Агросервіс»;
 Попович Олександр Львович (1832—1870) — священик, літератор, громадський діяч Буковини, батько Омеляна Поповича.
 Попович Олександр Сергійович (* 1939) — український науковець, завідувач міжгалузевої лабораторії МОН України та НАН України з проблем формування та реалізації науково-технологічної політики;
 Попович Олександр Юрійович (1973—2015) — український журналіст з Ужгороду.
 Попович Олешко — один з героїв билинного епосу;
 Попович Омелян Олександрович (1856–1930) — видатний педагог, публіцист, громадсько-політичний діяч Буковини, президент Північної Буковини (1918);
 Попович Орест (* 1933) — президент Наукового товариства імені Шевченка у США, перекладач, почесний професор Бруклінського коледжу університету Нью-Йорка;

П 
 Попович Павло Романович (1930–2009) — перший український радянський космонавт, двічі Герой Радянського Союзу;
 Попович Петер (* 1968) — шведський хокеїст.

Р 
 Попович Роланд Стефанович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Попович Сергій Іванович (1959) — український науковець, педагог, історик, краєзнавець, громадський діяч;

Т 
 Попович Тиберій Ладиславович (1930–2008) — радянський футболіст, тренер угорського походження, майстер спорту, Заслужений тренер України.
 Попович Траян (1892—1946) — мер Чернівців, який врятував близько 20000 євреїв під час Другої світової війни.

Ю 
 Попович Юрій Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Я 
 Попович Ярослав Павлович (* 1980) — український велогонщик.
 Попович Ярослава Михайлівна — українська художниця.

Подвійні прізвища 
 Попович-Боярська Климентина Карлівна (1863–1946) — українська письменниця;
 Попович-Лабик Клара Ласлівна (1944-2018) — українська співачка (мецо-сопрано). Народна артистка України.
 Ткаченко-Попович Ольга Олексіївна (* 1942) — поетеса.

Див. також 
 Аурел Поповічі (1963–1917) — австро-угорський політик, румун;
 Поповіч Думітру — (* 5 серпня 1983) — молдовський футболіст, захисник кишинівської «Дачії» та національної збірної Молдови;

Примітки

Джерела та література 
 Ю. А. Мицик. Поповичі // 

Українські прізвища